Friedrich Wilhelm III. ist der Name folgender Personen: 

* Friedrich Wilhelm III. (Sachsen-Altenburg) (1657–1672), Herzog
 Friedrich Wilhelm III. (Preußen) (1770–1840), König von Preußen 1797 bis 1840
 Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen (1831–1888), König von Preußen und deutscher Kaiser 1888, siehe Friedrich III. (Deutsches Reich)